AJQ peut correspondre à :
 Association des jardineries du Québec ;
 Australian Jazz Quartet
 AJQ Business & Technology Consulting.